Schweizerhose bezeichnet:
 eine spezielle Form der Pluderhosen

sowie darauf Bezug nehmend:
 Schweizerhose, eine Birnensorte
 eine Trivialbezeichnung der Gemeinen Akelei
 eine Trivialbezeichnung der Wunderblume
 eine veraltete Trivialbezeichnung für verschiedene Meeresschnecken